Kunimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Keisuke Kunimoto (* 1989), japanischer Rennfahrer
 Reo Kunimoto (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Takahiro Kunimoto (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Yūji Kunimoto (* 1990), japanischer Rennfahrer